Ugly (canção) — canção do trio pop britânico Sugababes
Uglies — série de livros de fantasia e ficção científica de autoria de Scott Westerfeld

Desambiguações de música